Éon geológico - maior subdivisão de tempo na escala de tempo geológico
Ou ainda:
 Aeon (gnosticismo) - período de tempo no gnosticismo
 Aeon Sports Car

Ver também
Æon Flux - série de animação

Desambiguação